East High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East High School (Colorado), NRHP-Nr. 06000660
 East High School (Iowa), NRHP-Nr. 02001233
 East High School (New York), NRHP-Nr. 83001707